Silinae — подсемейство жуков семейства мягкотелок.

Систематика 
В Палеарктике 5 родов

 триба: Silini
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 
 род 

 триба: Tytthonyxini Arnett, 1962
 род

Палеонтология 
В ископаемом состоянии представители подсемейства известны с эоцена

Примечания

Ссылки 
 BioLib  Profil taxonu podčeleď Malthininae Kiesenwetter, 1852

См. также 
 Silis nitidula

Мягкотелки
Подсемейства насекомых